Heli kan verwijzen naar:

 een afkorting van helikopter;
 een (mythische) koning van Brittannië;
 een motorfietsmerk;
 een persoon uit het Nieuwe Testament.